Marijan Šunjić (1798–1860), boszniai ferences szerzetes, püspök
Marijan Šunjić (1940), horvát fizikus, egyetemi tanár

Jegyzetek